Vaher est un nom de famille estonien signifiant « érable » et porté notamment par : 
 Ken-Marti Vaher (né en 1974), homme politique estonien 
 Lembi Vaher (né en 1987), grand sauteur estonien 
 Maret Vaher (né en 1973), orienteur estonien 
Patronyme estonien